Никола́й Миха́йлович Бала́кирев (, село Решетиха, Нижегородская губерния, РСФСР — , город Обнинск, Калужская область) — советский летчик-штурмовик, полковник. Участник Второй мировой войны. Герой Советского Союза (1944). Участник исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Биография 
Николай Балакирев родился 18 декабря 1922 года в селе Решетиха Нижегородской губернии в семье рабочего. Окончил школу № 20 города Дзержинска Нижегородской области. До 1940 года занимался в аэроклубе имени Н. П. Каманина, в 1940 году был призван в Красную Армию. В 1941 году окончил Энгельсскую военную школу лётчиков. Работал летчиком-инструктором, в 1941—1942 годах переучивался на самолете-штурмовике.

В декабре 1942 года совершил первые боевые вылеты на Ил-2 в боях под Воронежем. До победы над Германией во Второй мировой войне воевал в составе 16-й воздушной армии на Центральном, Брянском, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в Воронежско-Касторненской наступательной операции, Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, боях на территории Германии. Был ранен. Член ВКП(б) с 1943 года.

Как летчик-штурмовик участвовал в пятнадцати воздушных боях с истребителями противника, из которых всегда выходил победителем. Как снайпер-штурмовик Балакирев выходил на самые ответственные боевые задания: полёты на свободную «охоту», уничтожение паровозов, самолётов, штабных машин и т. п.

К февралю 1944 года совершил 196 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2 и лично сбил 16 самолетов противника и уничтожил большое количество боевой техники и живой силы врага.

В 1944 году был старшим лейтенантом, командиром эскадрильи 218-го штурмового авиационного полка.

Командир полка Николай Лысенко так характеризовал Балакирева:

Звание Героя Советского Союза старшему лейтенанту Н. М. Балакиреву присвоено 1 июня 1944 года за 189 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, нанесение большого урона противнику и проявленные при этом отвагу и мужество.

Принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

После окончания войны продолжил службу в ВВС. В 1952 году окончил Военно-воздушную академию. В 1952—1956 и 1966—1976 годах жил в Оренбурге и преподавал в Оренбургском высшем военном авиационном училище лётчиков имени И. С. Полбина.

С 1976 года жил и работал в городе Обнинске Калужской области.

Умер 29 мая 2001 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Три ордена Красного Знамени
 Орден Александра Невского (СССР)
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Двенадцать медалей

Память 
30 апреля 2020 года на доме № 5 по улице Звёздной в городе Обнинске, где Николай Балакирев жил с 1976 года до смерти в 2001 году, установлена мемориальная доска.

Библиография 
 Балакирев Николай Михайлович // Герои Советского Союза — горьковчане. — Горький, 1972. — С. 19.
 Горнева Р. Н. Город Дзержинск: Экскурсионный очерк. — Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1985. — 127 с.
 Ефимов Б. «Илы» штурмуют // За отчизну, свободу и честь! — Горький, 1975. — С. 21-30.
 
 
 Сисемка Ф. Мужество штурмовика // Вперёд к коммунизму (Оренбург). — 29 августа 1972 года.
 Сисемка Ф. Штурмовые удары Балакирева // Южный Урал. — 16 августа 1974 года.
 Собачкин Алексей. Герои // НГ-Регион. — 7 мая 2010 года.
 
 Шальнов С. М. Дзержинск — наш дом. — Нижний Новгород: Литера, 1999. — 160 с.

Примечания

Ссылки 

 Николай Михайлович Балакирев на сайте «История Оренбуржья»
 Николай Михайлович Балакирев на сайте Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской

Выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Варшавы
Участники Берлинской операции
Участники Парада Победы
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Персоналии:Нижегородская область
Персоналии:Обнинск
Похороненные в Обнинске